Marie Augusta Antoineta Friederike Alexandra Hilda Luisa princezna Anhaltská (německy Marie Auguste Antoinette Friederike Alexandra Hilda Luise Prinzessin von Anhalt (10. června 1898 v Ballenstedtu – 22. května 1983 v Essenu) byla dcera vévody Eduarda Anhaltského a Luisz Šarloty Sasko-Altenburské.

Marie Augusta byla od roku 1916 vdaná za prince Jáchyma Pruského, šestého syna císaře Viléma II. Ze svazku se narodil syn Karel František Josef Pruský (1916–1975).

Po sebevraždě svého muže roku 1920 se podruhé vdala roku 1926 za Johannese-Michaela, svobodného pána z Loenu. Roku 1935 byli rozvedeni. V 50. letech Marie Augusta Anhaltská až do svého pokročilého věku pracovala v recepci essenského vedení firmy WASAG-Chemie Aktiengesellschaft, podniku bratří Bertholda a Haralda von Bohlen und Halbach. Po smrti svého syna roku 1980 přišla o veškeré jmění. Adoptovala Roberta Lichtenberga, provozovatele několika Saunových klubů, jenž se odteď jmenoval „Frédéric von Anhalt“. Marie Augusta zemřela roku 1983 v Essenu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie

Sasko-Anhaltsko
Němci
Narození v roce 1898
Úmrtí v roce 1983
Ženy
Narození 10. června
Úmrtí 22. května